Франсуа Сивиль (; родился 29 января 1990) — французский актёр. Снялся в ряде франкоязычных и англоязычных фильмов, известен ролями в картинах «Фрэнк» (2014), «Париж. Город мёртвых» (2014), «Зов волка» (2019). Дважды номинировался на премию «Сезар» (в 2009 и 2012 годах), в 2019 году получил премию Каннского кинофестиваля «Открытие года». Сыграл д’Артаньяна в кинодилогии «Три мушкетёра» (2023).

Фильмография

Примечания 

Киноактёры Франции